— свод орфографических правил для записи слов японского языка с помощью каны. Хотя фонетические письменности (в том числе кана) обычно стремятся к как можно более точной передаче произношения, оно изменяется с течением времени, фонетические различия часто теряются. Существуют несколько канадзукай, по-разному передающих живую речь средствами японской письменности.

Вышедшие из употребления канадзукай 
Предыдущая система, называющаяся , была основана на классических текстах, написанных с помощью манъёганы. Автор этой системы — монах  — создал её в начале периода Эдо. Кю-канадзукай также называют «кэйтю-канадзукай», по имени автора. До введения в 1946 году системы гэндай канадзукай повсеместно использовался кю-канадзукай.

Существовали и менее распространённые системы, сегодня забытые:
 Дзёдай токусю канадзукай: модифицированная манъёгана, с сохранением различия между /e, ye/.
 Тэйка-канадзукай: созданная Тэйкой Фудзиварой, сохранявшая различия между /wo, o/; /i, hi, wi/; /e, he, we/, а также, хотя и в меньшей степени, /e, ye/. Для передачи высокого и низкого тонов использовались знаки для /wo, o/.
 Гёа-канадзукай (канамодзидзукай): созданная  и . Основана на тэйка-канадзукай, с добавлением различий между /ho/; /wa, ha/; /u, hu/; и /mu/. /wo, o/ всё так же используются для различения высоты тона. Различие между /e, ye/ отсутствует.

Гэндай канадзукай 

Развилась из «кю-канадзукай» в результате реформы, целью которой было более точное отражение произношения. Как и «кю-канадзукай», она не полностью отвечает фонетике языка, в частности, нефонетична запись долгих гласных и частиц.

Литература

Ссылки 
 Информационный портал министерства культуры, посвящённый японскому языку

См. также 
 Хангыль
 Японская письменность

Кана
Исторические системы орфографии японского языка
Фонология японского языка